Gambara (Itàlia), municipi italià de la província de Brescia
 Gastone Gambara (1890, Imola - 1960, Roma), general italià durant la Segona Guerra Mundial 
 Veronica Gambara (1485, Pratalboino – 1530, Correggio), escriptora de família noble